Augusta est le titre donné à l'impératrice dans la Rome antique. C'est aussi un nom propre qui peut désigner :

Personnes

Prénom 
Augusta est un prénom féminin souvent usité dans les familles princières du  et  en Allemagne, et Angleterre.
 Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach, impératrice d'Allemagne

Saintes chrétiennes 
 Augusta (), ou Augustine, Augustine de Ceneda, vierge, assassinée par son père, un seigneur germanique établi dans le Frioul, vénérée à Serravalle dans la province de Trévise en Vénétie ; fêtée le 27 mars.

Patronyme 
 Cristoforo Augusta (v.1550 - Crémone-v.1600), peintre italien de la renaissance
 Félix José de Augusta (1860-1935), prêtre capucin et missionnaire allemand
 Josef Augusta (1903-1968), paléontologue tchèque
 Josef Augusta (1946-2017) joueur et entraîneur de hockey sur glace tchèque.

Pseudonyme 
 Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885) à Rouen, France), poétesse, pédagogue et féministe brésilienne

Autres personnalités 
 Titre de l'épouse d'un empereur. « Augustus » était alors le nom porté par tous les empereurs romains, depuis l'empereur Auguste
 Liste des augustae : voir les impératrices romaines

Ancien toponyme romain 
Nom de plusieurs villes antiques donné en l'honneur de l'empereur romain Auguste ou l'un de ses successeurs :

Augusta Vindelicorum, devenue Augsbourg,
 Augusta Nemetum, devenue Spire,
 Augusta Treverorum, devenue Trèves,
 Augusta Vangionum, devenue Worms,

Augusta Asturica, en Hispanie, devenue Astorga,
 Augusta Firma ou Astigis, devenue Ecija,
 Augusta Cesarea, devenue Saragosse,
 Augusta Emerita, devenue Merida,

Augusta, en Gaule transalpine, devenue Nyons dans la Drôme,
 Augusta Suessionum, devenue Soissons,
 Augusta Tricastinorum, devenue Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme,
 Augusta Viromanduorum, devenue Saint-Quentin dans l'Aisne,
 Augusta Auscorum, devenue Auch, dans le Gers
 Ad Augustum, devenu Aoste dans l'Isère,
 Augusta, devenu Oust-Marest, dans la Somme,
 Augusta, devenu Augusto, puis Aucuste, Aujuste, Aoste et enfin Aouste-sur-Sye, dans la Drôme.
 Augustodunum, devenu Autun

Augusta, dans la province de Syracuse en Sicile,
 Augusta Praetoria Salassorum, devenue Aoste,
 Augusta Taurinorum, devenue Turin,
 Augusta Vagiennorum, devenue Bene Vagienna ou Saluces,

Augusta Raurica, devenue Augst,

Augusta Trinosantum, devenue Londres,

Autres toponymes 
 Augusta, un évêché In partibus,

Toponymes

Augusta, une ville du sud ouest de l'Australie-Occidentale en Australie,
 Port Augusta, une ville de l'Australie-Méridionale,

Augusta, une municipalité de l'Ontario,

Augusta, une ville située dans l’État de l’Arkansas ;
 Augusta, une ville située dans l’État de Géorgie ;
 Augusta, un village du comté de Hancock dans l'Illinois ;
 Augusta, une ville située dans l’État du Kansas ;
 Augusta, une ville située dans l’État du Kentucky ;
 Augusta, la capitale de l'État du Maine ;
 Augusta, une ville  du comté de Saint Charles, dans le Missouri ;
 Augusta, une ville dans l’État de New York ;
 Augusta, une ville située dans l’État de la Virginie-Occidentale ;
 Augusta, une ville située dans l’État du Wisconsin.

Autres 
 SMS Augusta, corvette prussienne

Homonymie de toponyme